Соревнования по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 и 13 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях принимали участие 26 спортсменов из 20 стран. 

Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине кубинец Леурис Пупо в Рио вышел в финал, но занял пятое место.

Золото выиграл немецкий стрелок Кристиан Райц.

Призёры

Формат 
В квалификации спортсмены производят 60 зачетных выстрелов. Стрельба ведется сериями по 5 выстрелов; в каждую из пяти одновременно появляющихся мишеней стрелок выполняет один выстрел. Упражнение разделено на 2 половины, каждая из которых состоит из двух серий по 8 секунд, двух по 6 секунд, и двух по 4 секунды. Перед началом зачетной стрельбы в каждой половине упражнения выполняется одна пробная серия за 8 секунд. Сначала все участники выполняют первую половину упражнения, а затем вторую.
По окончании второй серии выявляются шесть финалистов. В случае равенства результатов лучший выявляется по наибольшему попаданию в контрольных десятки.

Финал состоит из восьми серий и одной пробной серии по пять выстрелов. На серию даётся 4 секунды. 1 балл даётся, если стрелок попадает 9,7 и выше.
После 4 финальных серий, стрелок, набравший минимальное количество баллов, выбывает. Дальнейшее выбывание происходит после каждой серии до выявления победителя. Равенства определяются результатом перестрелок.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)